Японское издательство ASCII Media Works, образованное в апреле 2008 года путём слияния компаний ASCII и MediaWorks, занимается также выпуском видеоигр для различных платформ. MediaWorks занималась разработкой и изданием игр с 1995 года, со времен их первого порта на Super Nintendo игры Emerald Dragon. Как продолжательница дела MediaWorks, ASCII Media Works ныне владеет правами на игры, принадлежавшие этой компании до слияния с ASCII.

MediaWorks

Игры для консолей

Портированные игры

ASCII Media Works

Игры для консолей

Портированные игры

Примечания 

ASCII Media Works